De FA Cup 1996–1997 was de 116de editie van de oudste voetbalbekercompetitie ter wereld, de Engelse FA Cup. Aan het toernooi deden 574 clubteams mee. De eerste ronde begon op 15 november 1996. Het toernooi eindigde op zaterdag 17 mei 1997 met de finale in het (oude) Wembley Stadium in Londen, Engeland onder leiding van scheidsrechter Stephen Lodge.

De beker ging voor de tweede keer in de clubgeschiedenis naar Chelsea, dat onder leiding stond van trainer-coach Ruud Gullit. In de eindstrijd won zijn ploeg met 2–0 van Middlesbrough door goals van Roberto Di Matteo en Eddie Newton. Di Matteo maakte de snelste goal ooit in de Cup-finale. Hij schoot al na 42 seconden raak. Gullit werd de eerste buitenlandse coach die de FA Cup won.

Zowel Chelsea als Middlesbrough had een replay nodig op de weg naar de finale. Chelsea ontdeed zich in twee duels van van Leicester City. Op bezoek bij Leicester eindigde het duel in een gelijkspel (2-2), op eigen veld trok het elftal van Gullit de zaken recht: het won met 1-0 door een doelpunt van de Franse verdediger Frank Lebœuf in de verlenging.

Middlesbrough had twee wedstrijden nodig om derde divisionist Chesterfield te verslaan. Op de valreep kwam Boro in de eerste wedstrijd op Old Trafford op gelijke hoogte met Chesterfield (3-3) om het karwei daarna in het tweede duel af te maken: 3-0. Chelsea versloeg verder West Bromwich Albion (3-0), Liverpool na een "thriller" (4-2, na een 0-2-achterstand), Leicester City, Portsmouth (4-1) en in de halve finale Wimbledon (3-0). Middlesbrough won achtereenvolgens van Chester City (6-0), Hednesford Town (3-2), Manchester City (1-0) en Chesterfield.

Middlesbrough kon geschiedenis schrijven in de FA Cup-finale. Boro, een van de oudste voetbalclubs in Engeland, won sinds de oprichting nooit een beker of titel van belang, maar kon een dramatisch seizoen alsnog van een "happy end" voorzien. Middlesbrough investeerde ruim 80 miljoen gulden in spelers als Juninho, Fabrizio Ravanelli, Emerson, Gianluca Festa en Mikkel Beck, maar kon in het seizoen 1996/97 onder leiding van trainer-coach Bryan Robson nooit een rol van betekenis spelen in de Premier League. Integendeel zelfs: Middlesbrough belandde al vroeg in het seizoen in de degradatiezone, waar de ploeg een wanhopige strijd voerde en op de laatste speeldag, na een 1-1-gelijkspel bij Leeds United, ten onder ging.

Schema

Finale

Zie ook
 Finale League Cup 1997
 Football League Cup 1996/97
 Engels voetbalkampioenschap 1996/97

FA Cup naar seizoen
Bekervoetbal 1996/97